Глупакът може да се отнася за:
 Глупакът (1953), филм на Луис Бунюел
 Глупакът (1965), филм на Жерар Ури